Abteilung oder Unterabteilung steht für:
 Abteilung (Forstwirtschaft), forstliche Flächeneinheit
 Abteilung (Biologie), Rangstufe der Biosystematik
 Abteilung (Grundbuch), Abschnitte eines Grundbuchblattes
 Abteilung (Militär), allgemeine Bezeichnung für eine überschaubare Anzahl von Soldaten
 Abteilung (Organisation), Untereinheit einer Organisation
 einen Taktischer Verband bestimmter Größe
 größte Organisationseinheit der Bereitschaftspolizei, siehe Bereitschaftspolizei #Ausbildung
 durch Schotten wasserdicht abgegrenzter Raum, siehe Schott
 älterer Fachausdruck für eine geologische Zeiteinheit, siehe Serie (Geologie)

Siehe auch: